Aguirrebeña ist der Familienname folgender Personen:
 L. Aguirrebeña, chilenischer Wasserballspieler
 Pedro Aguirrebeña (1917–2009), chilenischer Wasserballspieler